Tsjechische gemeenten:
 Hájek (okres Karlsbad)
 Hájek (okres Strakonice)
 Hájek (Praag), wijk in Praag (Tsjechië)